(162001) Vulpius – planetoida
  – niemiecki dramatopisarz
 Christiane Vulpius – żona Goethego
  – niemiecki kompozytor
 Oskar Vulpius – niemiecki lekarz ortopeda